Jimmy Butler (basketballer), Amerikaans basketballer
 Jimmy Butler (acteur), Amerikaans acteur